La chaucha (abr.: CHA) es una criptomoneda concebida en 2017. Fue creada el 11 de agosto a las 3:54 a. m. por César Vásquez y Camilo Castro. Su primer commit en GitHub es del 17 de agosto de 2017. Está basada en el código fuente de Litecoin y persigue fines educativos.

Véase también 
 Bitcoin
 Litecoin
 Chilcoin

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web del Proyecto Chaucha
 Github Proyecto Chaucha

Criptomonedas
Ciencia